Zelenine (masculin ; ) ou Zelenina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Dmitri Zelenine (1878-1954), linguiste, ethnographe et folkloriste russe
 Edouard Zelenine (1938-2002), peintre russe

Patronyme russe